Crystal Lake puede hacer referencia a las siguientes localidades de Estados Unidos:

Crystal Lake, lugar designado en el censo en el Estado de Connecticut;
Crystal Lake, ciudad del Estado de Illinois;
Crystal Lake, ciudad del Estado de Iowa;
Crystal Lake, lugar designado en el censo en el Estado de Florida;
Crystal Lake, pueblo en el condado de Barron, Wisconsin;
Crystal Lake, pueblo en el condado de Marquette, Wisconsin;
Municipio de Crystal Lake, en el Estado de Dakota del Norte;
Municipio de Crystal Lake, en el Estado de Dakota del Sur;
Municipio de Crystal Lake, en el Estado de Míchigan;
Crystal Lake Park, ciudad del Estado de Misuri.